Chasing the Rain steht für:

 Chasing the Rain, Buch von Jon Arensen und Lyth Richard
 Chasing the Rain (Lied), Song von Martin Blockson
 Chasing the Rain (Film), Filmdrama von Cindy Jansen aus dem Jahr 2020